Canápolis (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Canápolis (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais